Lilla Ådskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Ådskär (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Lilla Ådskär (vid Örö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Ådskär
Stora Ådskär

Robotskapade Finlandförgreningar